Полина Владимировна Виноградова (родилась 27 ноября 1993 года в Санкт-Петербурге, Россия) — российская теннисистка; победительница десяти турниров ITF (восемь — в одиночном разряде).

Общая информация 
Полина в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16)

Победы (8)

Поражения (8)

Финалы турниров ITF в парном разряде (2)

Победы (2)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты России